Personen
 Banjo Paterson (1864-1941), Australisch schrijver
 Bill Paterson (1945), Schots acteur
 Callum Paterson (1994), Schots voetballer
 David Paterson (1954), Amerikaans politicus
 William Paterson (1745-1806), Amerikaans gouverneur en rechter

 Plaatsen
 Paterson (Zuid-Afrika), plaats in Zuid-Afrika
 Paterson (New Jersey), plaats in de Verenigde Staten
 West Paterson, plaats in de Amerikaanse staat New Jersey

 Voetbalclub
 Paterson FC, Amerikaanse voetbalclub
 Paterson Rangers, Amerikaanse voetbalclub
 Paterson F.C., Amerikaanse voetbalclub
 Paterson True Blues, Amerikaanse voetbalclub

 Film/Televisie
 Paterson (film), film uit 2016

Zie ook 
Patterson (doorverwijspagina)

Engelse achternaam
Schotse achternaam